Фёдоровское — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Новосельского сельского поселения. Население — 14 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 9 км к северо-востоку от Вязьмы, в 2 км севернее автодороги , на берегу реки Болдань. В 3 км северо-западнее деревни расположена железнодорожная станция Подъёлки на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)